Würzel steht für:

 Würzel, Spitzname von Michael Burston (1949–2011), britischer Gitarrist
 Würzel, Figuren in Altenau im Oberharz, siehe Kräuterpark Altenau #Würzel
 „Würzel“ oder „Würzl“ steht für fermentiertes Suppengemüse (Suppengrundstock) als Alternative zu industriell gefertigten Industrieprodukten

Siehe auch:
 Würzl